Steindorf je německý název českých sídel:

 Hubenov  – obec v okrese Jihlava
 Kamenec – ves, část obce Jílové v okrese Děčín
 Vladměřice – ves, část města Manětína v okrese Plzeň-sever

Německé názvy sídel v Česku